Hubley ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Burd Hubley (1792–1856), US-amerikanischer Politiker
 Faith Hubley (geb. Faith Elliott; 1924–2001), US-amerikanische Trickfilmregisseurin, Produzentin und Drehbuchautorin
 John Hubley (1914–1977), US-amerikanischer Trickfilmregisseur und Zeichner
 Season Hubley (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Mount Hubley